Op hoop van zegen (toneelstuk), een toneelstuk van Herman Heijermans uit 1900
 Op hoop van zegen (1918), de verfilming uit 1918 met Esther de Boer-van Rijk
 Op hoop van zegen (1924), de verfilming uit 1924 met Adele Sandrock
 Op hoop van zegen (1934), de verfilming uit 1934 met Esther de Boer-van Rijk
 Op hoop van zegen (1986), de verfilming uit 1986, met Kitty Courbois en Danny de Munk
 Op hoop van zegen (musical), de musicalversie uit 2008 met Ellen Pieters en Ben Cramer

Voorts:
 Op Hoop van Zegen (veiling), een Nederlandse groenteveiling waar in 1964 The Beatles tweemaal achtereen optraden

Zie ook 
 Op Hoop Van Beter, een in 1893 gebouwde stellingmolen te Ingen
 Hoop op Zegen (molen), een in 1926 afgebrande molen in Hoofddorp